Емеше Гуньяді (угор. Hunyady Emese нім. Emese Nemeth-Hunyady, 4 березня 1966) — угорська та автрійська ковзанярка, олімпійська чемпіонка. 
 Янош Гуняді, або Гуньяді (лат. Ioannes Corvinus, угор. Hunyadi János, рум. Iancu de Hunedoara; 1387(1387)  за іншими даними 1407 — 11 серпня 1456) — 
 угорський військовий і політичний діяч, воєвода Трансільванії, генерал і регент угорського королівства (1446–1453 роки).